Vita Nuova — нове життя.

Значення 
 La Vita Nuova — збірник творів, написаних Данте Аліг'єрі
 Vita Nuova Holdings — британська софтверна компанія, розробник операційної системи Inferno